Scheibengraben steht für:

 Scheibengraben (Gemeinde Mürzzuschlag), Ortsteil von Mürzzuschlag, Steiermark

Gewässer:

 Scheibengraben (Elbe), rechter Zufluss der Elbe
 Scheibengraben (Rotbach), linker Zufluss des Rotbachs bei Karbach, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Scheibengraben (Söllbach), linker Zufluss des Söllbachs bei Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch
 Scheibenbach